Winfrenatia — рід грибів. Назва вперше опублікована 1997 року.

Класифікація 
До роду Winfrenatia відносять 1 вид:

 Winfrenatia reticulata

Примітки

Джерела 

 Taylor, T.N.; Hass, H.; Kerp, H. 1997. A cyanolichen from the Lower Devonian Rhynie chert. American Journal of Botany. 84(7):992-1004 - P.993

Роди грибів